Кнут Отто фон Лёвенборг (, также встречаются написания Loewenborg, Loevenborg, Løwenborg, Løvenborg;  — декабрь ) — шведский шахматист, мастер. Чемпион Швеции 1917 года (выиграл неофициальный чемпионат страны, потом подтвердил свое достижение, выиграв матч у А. Ульсона, но в том же году проиграл Г. Нюхольму). Представлял Швецию в нескольких турнирах северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции